Совет может означать:
  — наставление, напутствие, рекомендация.
  — совместное обсуждение и решение каких-либо вопросов, в том числе в форме постоянно действующего коллегиального органа — международного (например, Совет Безопасности ООН), государственного (например, Совет Федерации), муниципального (Совет депутатов), или общественного (например, заводской совет).
 Советы — избираемые населением на определённый срок коллегиальные представительные органы публичной власти в Российской империи (1905—1907), Российской и Советской республиках и в Российской Федерации (до 1993 года).
 Совет — прежнее (до 2010 года) название аула Кызылжар Енбекшиказахского района Алматинской области.
 Совет, устар. — согласие, лад; например: «Совет да любовь».

См. также 

 Верховный Совет
 Советник